Дмитровский завод МЖБК (завод мостовых железобетонных конструкций) — российский производитель железобетонных конструкций для мостостроения, промышленного, дорожного и жилищного строительства. Расположен в городе Дмитрове Московской области.

Также осуществляет добычу гравия, песка, щебня (нерудные материалы) в карьерах в юго-восточной части Дмитровского района для своего производства и на продажу.
Является одним из основных поставщиков железобетонных конструкций для предприятия Мостоотряд-90, расположенного по соседству.

История 
Приказом № 995 от 12.08.1946 года Министерства путей сообщения СССР утверждено строительство завода железобетонных конструкций (в дальнейшем завода Мостовых железобетонных конструкций) в городе Дмитрове при действовавшем Гравийно-песчаном заводе № 24 (песчано-гравийном карьере № 24) треста «Мостостройпром». Тресту было поручено возвести завод с 1 апреля 1947 года по 3 квартал 1948 года.

Строительные предприятия разместились на ресурсно-сырьевой базе района, разработанной в 1930-е годы Гравийно-песчаным заводом № 24, выделенного из Дмитлага. Первоначально на заводе работали заключённые. Продукция гравийного завода также шла на строительство метро. На востоке от завода находится бывший карьер Метрострой. Также названия Метростроевской и Гравийной носят ближайшие улицы города.

Организацией строительного участка (прорабского пункта) занимался Мостозавод № 5 Министерства путей сообщения, который располагался в посёлке Перерва под Москвой. Строительство осуществлялось нелимитным порядком, использовались добываемое сырьё и финансовые средства Гравийно-песчаного завода и треста. Начальниками участка в разное время были: Павловский А. В., Кишин В. В., руководство Гравийно-песчаного завода № 24, Рвачёв И. Ф., с которого и началось строительство в 1948 году, Ковалёнок Е. Ф. и другие. Партийное руководство (политико-воспитательная работа) осуществлялось Мостозаводом № 24, но и он не смог обеспечить сроки строительства в 1948 году из-за тяжёлых условий труда и плохих бытовых условий (дощатые бараки) и, как следствие, большой текучести кадров. Для ускорения строительства завода руководство поручено Мостопоезду № 422, который с начала 1951 года уже выделил Мостоколонну под руководством Малеева М. А. Завод был сдан с недоделками 8 октября 1951 года. Затем продолжались достройка и пусковая наладка, 7 марта 1952 года завод был пущен. Согласно приказам в конце 1951, в 1952 годах треста «Мостостройпром» происходит назначение новых людей на должности завода МЖБК.

В 1952 году вступила первая очередь предприятия с проектной мощностью 10 тысяч м³ железобетонных изделий.

Формируется посёлок завода железобетонных конструкций. Основой которого стали завод МЖБК и база Мостопоезда № 422. Рядом разместился жилой фонд для работников предприятий.

В 1952 году было выпущено 4,4 тыс. м³ железобетонных конструкций (свай, балок железнодорожных и автодорожных мостов) при численности работников в 148 человек. Продукция завода поставлялась на Урал, в Сибирь, Поволжье, другие регионы страны, за рубеж.

В 1954 году в ходе разделения Министерства путей сообщения на две основные группы: предприятия, обслуживающие дороги, и предприятия, занимающиеся строительством. В ходе реорганизации Главного управления железнодорожного строительства было сформировано Министерство транспортного строительства СССР (Минтрансстрой СССР). Дмитровский завод МЖБК был передан в ведение Министерства транспортного строительства.

В 1957 году в результате реконструкции предприятие было окончательно объединено с Гравийно-песчаным заводом № 24, выпускавшим щебень, песок и гравий. Гравийно-песчаный завод входил в число 8-ми крупнейших предприятий по добыче строительных материалов в Московской области.

В 1959 году из Орудьевского сельсовета в черту города Дмитрова был выделен посёлок Завода железобетонных конструкций.

В декабре 1959 года на одной из площадок объединённого завода было завершено строительство Дмитровского домостроительного комбината.

В 1961 году мощность предприятия достигла 60 тыс. м³ продукции. Заработал цех ЖБК-2, занимающийся выпуском напряженно-армированных балок. Начиная с 1970-х годов Дмитровский завод МЖБК начал выполнять функции индустриальной базы транспортного строительства. В тех же годах начинают производиться дорожные и пустотные плиты для Москвы и области, Дмитрова и других городов России.

В 1967 году завершено строительство дополнительного бетоносмесительного узла с дозированием в автоматическом режиме.

В 1970 году проектная мощность предприятия достигла 65 тыс. м³. Его продукция поставлялась в Чехословакию, Монголию, Финляндию. Предприятие являлось коллективным членом общества дружбы «СССР-ГДР», Болгаро-Советской дружбы.

В 1974 году Дмитровский завод МЖБК вышел на показатель 73,7 тыс. м³.

В 1991 году на фоне всеобщего кризиса в строительной области производственные показатели упали до 13,3 тыс. м³.

В 1993 году предприятие в качестве филиала в составе ПО «МЖБК» было преобразовано в ОАО «Мостожелезобетонконструкция». В его состав вошли 5 филиалов-заводов и московский аппарат Правления.
Начиная с 1995 году начался рост объемов производства и к 2000 году завод производил 40 тыс. м³, 75 % из которых — мостовые конструкции.

Примечания

Источники 
 Завод МЖБК: основа успеха — бамовская закалка
 ДМИТРОВСКОМУ ЗАВОДУ МОСТОВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ

Предприятия Дмитрова
Производители железобетонных изделий